La Panderola, nom popular d'un tramvia de Castelló de la Plana 
 Panderola o blatodeu, ordre d'insectes neòpters 
 Panderola (vestit), vestit de gala dels fallers